Ренне Стаббс і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Стаббс - з Мері Джо Фернандес, а Сукова - з Манон Боллеграф.

У півфіналі Боллергаф і Сукова перемогли Фернандес і Стаббс.

Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Боллеграф і Сукова з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф /  Гелена Сукова (фінал)
 Мері Джо Фернандес /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Stunkel (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Evert Cup 1994 Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд